Ökonomie (aus altgriechisch οἶκος oĩkos „Haus“ und νόμος nómos „Gesetz“) steht für:
 Wirtschaft, Aufwendungen und Erträge, um den Unterhalt des Menschen zu sichern
 Wirtschaftswissenschaft
 das Wirtschaftsgeschehen in einem geografischen Raum, siehe Volkswirtschaft
 das Wirtschaftsgeschehen in Industriebetrieben, siehe Betriebswirtschaftslehre
 veraltet für Hauswirtschaft
 veraltet für einen Betrieb der Landwirtschaft

Siehe auch:
 Ökonomik (Begriffsklärung)
 Ökonom (Begriffsklärung)
 ökonomisch
 Ökonomie 3.0 (neue Ökonomie infolge digitaler Revolution und Web 2.0)